WOM steht als Abkürzung für:

 Wahl-O-Mat
 Wake On Modem, um einen Computer bei eingehendem FAX/Anruf einzuschalten, bzw. aus dem Stand-By aufzuwecken
 Work Order Management System System zum Verwalten und Zuteilen von Arbeitsaufträgen 
 WOM (World of Music), eine frühere Ladenkette für Unterhaltungsmedien, gegründet 1988 als Teil des Hertie-Konzerns, jetzt Teil von jpc
 Word of mouth, im Marketing für Mundpropaganda verwendet
 Write-Once-Memory
 Write-Only-Memory

WOM